Žukauskas es un apellido lituano de:

 Antanas Žukauskas (1882-1957), escritor lituano más conocido por su pseudónimo Antanas Vienuolis;
 Eurelijus Žukauskas (n. 1973), baloncestista lituano; 
 Mindaugas Žukauskas (n. 1975), baloncestista lituano.